Karibu bezeichnet:

 die nordamerikanischen Vertreter der Rentiere, siehe Ren
 Karibu (Architekt), ein nabatäischer Architekt
 Karibu (Automarke), ehemalige brasilianische Automarke
 Karibu (Marimbagruppe),"Sounds of Marimba"Kirchenmusiker von der Evangelische Markuskirchgemeinde Oberhausen

Siehe auch:
 Caribou